Да Сангало () е италианска фамилия от строители, архитекти и художници от Флоренция.

 Джулиано да Сангало (1445–1516)
 Антонио да Сангало Стари (1455–1534)
 Бастиано да Сангало (1481–1551)
 Антонио да Сангало Млади (1484–1546)
 Франческо да Сангало (1494–1576)
 Джовани Батиста да Сангало (1496–1548)
 Джовани Франческо да Сангало (1482–1530)

Фамилни имена
Италиански фамилни имена
Италиански архитекти
Италиански художници
Флорентинци